Wali et Waly peuvent faire référence à :

Patronyme 
 Sima Wali (1951-2017), militante pour les droits humains afghane.
 Wali, nom de guerre d'un tireur d'élite canadien.

Localités 
 Waly, commune rurale burkinabé du département de Koumbia .
 Waly, commune française du département de la Meuse dans la région Grand Est.
 Wali Djantang, commune mauritanienne située dans le département de Maghama, au sud du pays.

Mot arabe 
 Wali, titre arabe de celui qui dirige une wilaya, circonscription administrative présente dans plusieurs pays à majorité musulmane, et des gouverneurs d'al-Andalus ;
 Vali, forme turque du mot arabe wali, personne qui dirige un vilayet ;
 Wali, haut fonctionnaire, représentant l'État dans une wilaya en Algérie
 Walîy, mot désignant un ami (de Dieu), qui sert de guide spirituel

Jeu 
 Wali, un jeu de stratégie originaire du Mali